Munduruku (volk), een inheems volk in Brazilië
Munduruku (taal), een inheemse taal in Brazilië
Munduruku (taalfamilie), een inheemse taalfamilie in Brazilië